De Carinacea zijn een infraklasse van zee-egels binnen de onderklasse Euechinoidea.

Onderverdeling 
 Familie Hemicidaridae , 1857 †
 Familie Pseudodiadematidae , 1883 †
 Superorde Calycina , 1900
 Orde Phymosomatoida , 1904 †
 Orde Salenioida , 1903
 Superorde Echinacea , 1876
 Orde Stomopneustoida , 2010
 Orde Arbacioida , 1900
 Orde Camarodonta , 1912
 Infraorde Echinidea , 2010
 Infraorde Temnopleuridea , 2010 
Carinacea incertae sedis
 Orthopsidae , 1889 †

Cladogram